Гур'єв Борис Петрович (1929—1991) — український вчений-селекціонер
 Гур'єв Григорій Іванович — Герой Радянського Союзу;
 Гур'єв Михайло Артемович (1938—2010) — радянський та український залізничник, начальник Одеської залізниці (1988—1997);
 Гур'єв Михайло Миколайович — Герой Радянського Союзу;
 Гур'єв Степан Савелійович — Герой Радянського Союзу;
 Гур'єв Володимир Іванович — український вчений в галузі інформатики та кібербезпеки;

 Гур'єва Юлія Валеріївна — українська художниця.
 Поліна Гур'єва (*1999) — туркменська важкоатлетка, срібний призер Олімпійських ігор 2020 року.

Див. також 
 Гур'єв — назва міста Атирау з 1708 по 1992 роки.

Примітки 

Російські прізвища